Королева Анна может означать:

Самодержицы 
 Анна Великая Комнина (около 1312 — 3 сентября 1342) — императрица Трапезунда.
 Анна Стюарт (1665—1714) — королева Англии, Шотландии и Ирландии.
 Анна Французская (1171 — после 1204) — императрица Византии. 
 Анна Ягеллонка (1503—1547) — королева Чехии и Венгрии, супруга короля Германии.

Королевы-супруги

Англия 
 Анна Болейн (1507—1536) — жена Генриха VIII.
 Анна Датская — (1554—1619) жена Якова I.
 Анна Клевская (1515—1557) — жена Генриха VIII.
 Анна Невилл (1456—1485) — жена Ричарда III.
 Анна Чешская (1366—1394) — жена Ричарда II.

Польша 
 Анна Австрийская (1573—1598) — жена короля польского и великого князя литовского Сигизмунда III Вазы.
 Анна Цельская (1381—1416) — жена Владислава II Ягайлы.
 Анна Ягеллонка (1523—1596) — жена короля Польши Стефана Батория.

Франция 
 Анна Австрийская (1601—1666) — королева-регент Франции, жена Людовика XIII.
 Анна Бретонская (1477—1514) — жена двух сменивших друг друга королей Франции: Карла VIII и Людовика XII.
 Анна Ярославна (1025/1036—1075/1089) — жена Генриха I.

Прочие страны 
 Анна Австрийская (1549—1580) (1549—1580) — жена короля Испании Филиппа II.
 Анна Бурбон-Пармская (1923—2016) — жена бывшего короля Румынии Михая.
 Анна де Фуа (1484—1506) — жена короля Венгии и ЧехииВладислава II.
 Анна Павловна (1795—1865) — жена короля Нидерландов и герцога Люксембурга.
 Анна-Мария Датская (род. 1946) — жена бывшего короля Греции Константина II.

См. также 
 Анна
 Анна Австрийская (значения)